Karlsruher Sport-Club (Karlsruher SC, KSC) – niemiecki klub piłkarski.

Historia 
Został założony w 1894 w Karlsruhe jako Karlsruher FC Phönix. W 1952 roku w wyniku fuzji KFC Phönix z VfB Mühlburg klub został nazwany Karlsruher Sport Club Mühlburg Phönix. W 1963 roku już jako KSC zagrał w swoim pierwszym sezonie w Bundeslidze. W sezonie 2004/2005 klub zajął jedenaste miejsce w 2. Bundeslidze. W sezonie 2006/2007 KSC awansowało do Bundesligi. W sezonie 2008/2009 zajęło siedemnaste miejsce w lidze i spadł do 2. Bundesligi. W sezonie 2011/2012 spadł do 3. ligi niemieckiej po przegranych meczach barażowych z SSV Jahn Regensburg. W sezonie 2012/2013 3. ligi wygrał te rozgrywki i awansował do 2. Bundesligi.

Historia herbu

Informacje o klubie 
 Prezes: Ingo Wellenreuther
 Menadżer: Rolf Dohmen
 Trener: Tomáš Oral
 Stadion: Wildparkstadion
 Pojemność: 29 699

Sukcesy 
 Mistrzostwo Niemiec: 1909 (jako KFC Phönix; finał we Wrocławiu)
 Wicemistrzostwo Niemiec: 1956
 Puchar Niemiec: 1955, 1956
 Półfinał Pucharu UEFA: 1993/1994
 Ćwierćfinał Pucharu UEFA: 1996/1997, 1997/1998
 Puchar UI: 1996
 Mistrzostwo 3 ligi: 2013

Sezony (w XXI wieku)

Trenerzy 
 Max Merkel (1981–1982)
 Horst Franz (1982–1983)
 Lothar Strehlau (1983)
 Werner Olk (1983–1985)
 Lothar Buchmann (1985–1986)
 Rainer Ulrich (1986, 1998–1999)
 Winfried Schäfer (1986–1998)
 Jörg Berger (1998)
 Joachim Löw (1999–2000)
 Stefan Kuntz (2000–2002)
 Lorenz-Günther Köstner (2002–2004)
 Reinhold Fanz (2004–2005)
 Edmund Becker (2005–2009)
 Markus Kauczinski (2009, 2010)
 Markus Schupp (2009–2010)
 Uwe Rapolder (2010–2011)
 Rainer Scharinger (2011)
 Jørn Andersen (2011–2016)
 Tomas Oral (2016)
 Lukas Kwasniok (2016)
 Mirko Slomka (2016–2017)
 Marc-Patrick Meister (2017)
 Zlatan Bajramović (2017)
 Christian Eichner (2017, 2020–)
 Alois Schwartz (2017–2020)

Zawodnicy

Obecny skład 
Stan na 19 stycznia 2023 r.

Europejskie puchary

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis
 Strona fanów
 Wikicities o stadionie KSC

 
Kluby piłkarskie założone w 1894
Kluby piłkarskie w Badenii-Wirtembergii
Sport w Karlsruhe